Артахона (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 66,9 км². Население — 1700 человек (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Покровителем города считается святая дева де Херусален.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Наварры